Михаил Завадовский:
 Завадовский, Михаил Михайлович (1891—1957) — биолог, академик ВАСХНИЛ.
 Завадовский, Михаил Николаевич (1900—1960) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.